Таваз-Кадыр-Мамац Гули-оглы Гварамадзе (, ) — грузинский политик, публицист, мусульманский общественный деятель, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 
Член Российской социал-демократической рабочей партии (фракция меньшевиков). Сотрудничал с грузинской социал-демократической прессой, публикуя статьи о проблемах мусульман Грузии и общественно-политических процессах, редактировал газету «Обновленный Месхети» (1919). Член Совета депутатов землевладельцев Ахалцихе с 1917 года, принимал активное участие в общественной жизни Ахалцихского региона и «Мусульманской Грузии».

12 марта 1919 года избран членом Учредительного собрания Грузии по списку социал-демократической партии, несмотря на возраст и болезни принимал активное участие в политической жизни Грузии.

Умер 24 апреля 1919 года после тяжёлой болезни. На его могиле был установлен металлический венок от Учредительного собрания.

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 193—194.

Ссылки 
 საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)
 გვარამაძე თავაზ-ყადირ

Меньшевики
Мусульмане Грузии
Публицисты Грузии
Члены Учредительного собрания Грузии